La première saison de Star Academy Moyen-Orient est la première édition de l'émission de téléréalité musicale Star Academy Moyen-Orient, diffusée du  au  sur la chaine libanaise LBC. Le vainqueur de cette session fut l’Égyptien Mohamed Attiya avec 55,1 % des votes contre le Koweïtien Bashar El Shatty. 

L'émission est devenue un phénomène populaire tant à travers le Moyen-Orient et le Maghreb, que parmi les arabophones issus des diasporas. Cette saison est considérée par beaucoup comme la plus authentique avec des relations réellement amicales et romantiques entre les participants. Beaucoup de téléspectateurs trouvent que les saisons qui ont suivi sont plus formatées avec des intrigues à la commande pour attirer l’attention des spectateurs et jouer sur le cote téléréalité pour obtenir les votes. 

Après la fin de la saison, les huit finalistes ont sorti un album, contenant deux singles, la version arabe de La Bamba (qui était l'hymne de leur saison) et la chanson Jay El Haqiqa, puis sont partis en tournée à travers le monde arabe, à Dubaï, Koweït City, Le Caire, Alexandrie, Amman, Damas et Beyrouth dans lesquels ils ont chanté sur scène. Les participants ont tous eu des parcours différents, certains ont percé, d'autre non.

Déroulement de l'émission

Candidats 
Les participants sont classés suivant le classement dans l'émission.

Nominations et éliminations

L'après émission 

Le vainqueur Mohamed Attiya a eu des tensions avec LBC et son contrat avec eux s'est terminé car d'après lui, la compagnie ne lui a pas fait une bonne promotion. Il a sorti son premier album Ana El Habib en 2004 et le single est sorti. Si la chanson a eu du succès à la radio mais le clip a fait un flop car considéré comme la reprise d'un clip des Backstreet Boys. Il s'est reconverti dans le cinéma et à la télévision. 

Bashar El Shatty du Koweït, que beaucoup considérait comme celui qui méritait de remporter le titre, a été accueilli en star dans les pays du Golfe et a signé avec la grande maison de disque Rotana. Son premier album, Bashar El Shatty 2005, ne contient que des chansons khaleejis. En 2007, il sort son second album, Tani Mara, toujours avec Rotana et décide de rompre son contrat avec eux, car il se trouvait négligé par rapport à d'autres artistes au sein du même label. Il signa avec EMI Arabia et sortit son troisième album en 2009, Aqwa Min El Awal. 

La marocaine Sofia El Marikh a eu un parcours très atypique. Sa beauté et sa French touch en ont fait la couverture de nombreux magazines et elle a sorti une reprise de la chanson française Je suis malade. Elle a également défilé et chanté dans plusieurs festivals avant de signer en 2007 avec la maison de disque Melody Music et de sortir son premier album Kelmet Hobb, dans lequel elle chante en marocain, libanais et égyptien. En 2011, elle chante en duo avec Jermaine Jackson My First, My Last, my Everything, et a sorti la version arabe classique de la chanson A Woman in Love de Barbra Streisand, appelée Tahwak. Elle a un prochain album prévu pour 2012. 

Mais celui qui a eu le plus de succès est bien le Tunisien Ahmed Cherif (dans cette saison, et également parmi les participants des autres saisons). Il sort son premier album en 2005, intitulé Bayn Ennas, puis le second Ana Aam Faker en 2009, tous deux avec le label Rotana, dans lequel il chante en dialecte tunisien, libanais et égyptien. Plusieurs de ses singles ont été classés en première position dans les charts et il a tourne de nombreux clips musicaux qui passent en boucle dans les chaines satellitaires panarabes. Il est, avec l’Égyptienne Zizi Adel de la saison 2 et l’Irako-Marocaine Shada Hassoun de la saison 4, le candidat qui a eu le plus de succès en sortant de Star Academy. Il a également figuré dans le film Bahar Al Noujoum (La Mer de Célébrités) produit par Pepsi avec Haifa Wehbe et Carole Samaha.

Myriam Atallah se lança dans la comédie, tournant dans des séries télévisées dramatiques syriennes. Elle sortit son premier single en 2009, Aman, qui eut un bon succès. Bahaa Al Kafi fut la dernière fille dans la compétition et seule élève à ne jamais avoir été nominée et éliminée par vote du public la dernière semaine. Elle sortit un album Wedni en 2006 et se lança aussi dans une carrière d'actrice via la télévision égyptienne.

Notes et références 
Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Star Academy Moyen-Orient

Liens externes 
  Site officiel de l'émission

Star Academy